Almen kan syfta på följande platser:

Nederländerna 

 Almen (ort), Gelderland, Gemeente Lochem,

Schweiz 

 Almens, ort i kantonen Graubünden,  

Robotskapade Nederländernaförgreningar